Физтех (сокр. ФТФ, ФТИ) — сокращение от «физико-технический» либо «физико-технологический», разговорное название физико-технических и физико-технологических институтов в странах бывшего СССР или их студентов и сотрудников.

Физико-технические институты

Научно-исследовательские 
 Физико-технический институт (Алма-Ата)
 Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина НАН Украины
 Сибирский физико-технический институт — первый НИИ в Сибири
 Сухумский физико-технический институт
 Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН — старейший из физико-технических НИИ
 Физико-технический институт низких температур имени Б. И. Веркина НАН Украины
 Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз
 Харьковский физико-технический институт (ННЦ ХФТИ)
 Физико-технический институт НАН Беларуси

Учебные 
 Московский физико-технический институт (МФТИ)
 Саровский физико-технический институт (СарФТИ)
 Физико-технический институт Башкирского государственного университета
 Физико-технический институт Национального технического университета Украины (ФТИ НТУУ «КПИ»)
 Физико-технический институт Волгоградского государственный университета
 Физико-технический институт Иркутского государственного технического университета
 Физико-технический институт Томского политехнического университета (ФТИ ТПУ)
 Физико-технический институт Тюменского государственного университета

Физико-технические факультеты 
 Физико-технический факультет МИФИ
 Физико-технический факультет Днепровского национального университета 
 Физико-технический факультет Новосибирского государственного технического университета
 Физико-технический факультет СПбГПУ
Физико-технический факультет Кубанского государственного университета
 Физико-технический факультет Тверского государственного университета
 Физико-технический факультет Томского государственного университета
 Физико-технический факультет Харьковского национального университета им. Каразина
 Физико-технический факультет Национального технического университета ХПИ

Физико-технологические институты 
 Физико-технологический институт РАН (ФТИАН)
 Физико-технологический институт УрФУ (бывший Физико-технический факультет УГТУ-УПИ)

Промышленность, Машиностроение 
 Томский манометровый завод ЗАО «Производственное Объединение Физтех»

Другие значения 
 Физтех — строящаяся конечная станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
 (4185) Физтех — астероид главного пояса, открытый 4 марта 1975 г. Т.М. Смирновой в Крыму.
 «Физтех — 1982» — рок-фестиваль 1982 года, прошедший в актовом зале института МФТИ в городе Долгопрудный (Московская область).

Примечания